Gmina Bistra (Chorwacja)
 Gmina Bistra (okręg Alba)
 Gmina Bistra (okręg Marmarosz)